

Patronymes 
 Alan Henderson Gardiner (1879-1963), égyptologue britannique ;
 Allen Francis Gardiner (1794-1851), missionnaire, navigateur et explorateur britannique ;
 Balfour Gardiner (1977-1950), compositeur britannique ;
 Brian Gardiner (1934-2021), paléontologue et zoologiste britannique ;
 Charlie Gardiner (1904-1934), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Crispin Gardiner (1942-), physicien néo-zélandais ;
 Dorothy Gardiner (1894-1979), romancière américaine ;
 Étienne Gardiner (1497-1555), religieux catholique et homme politique anglais ;
 Frederick Gardiner (1850-1919), explorateur et alpiniste britannique ;
 George Gardiner (1877-1854), boxeur américain ;
 Herb Gardiner (1891-1972), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jake Gardiner (1990-), joueur américain de hockey sur glace ;
 James Garfield Gardiner (1883-1962), homme politique canadien ;
 Jeane Gardiner (-1651), sorcière britannique présumée ;
 John Eliot Gardiner (1943-), chef d'orchestre britannique ;
 John Gardiner (1943-), joueur australien de basket-ball ;
 John Gardiner, baron Gardiner de Kimble (1956-), homme politique britannique ;
 John Stanley Gardiner (1872-1946), zoologiste et océanographe britannique ;
 Lizzy Gardiner (1966-), costumière australienne ;
 Meg Gardiner (1957-), romancière américaine auteur de romans policiers ;
 Mike Gardiner (1965-), joueur canadien de baseball ;
 Muriel Gardiner (1901-1985), psychanalyste et psychiatre américaine ;
 Paul Gardiner (1958-1984), bassiste britannique ;
 Reginald Gardiner (1903-1980), acteur britannique ;
 Ricky Gardiner (1948-2022), guitariste écossais ;
 Samuel Rawson Gardiner (1829-1902), historien britannique ;
 Steven Gardiner (1995-), athlète bahaméen ;
 ;
 William Gardiner (1701-1800), mathématicien anglais ;
 William Gardiner (1870-1924), joueur irlandais de rugby à XV.

Toponymes

Canada 
 Gardiner, communauté du district de Cochrane en Ontario ;

États-Unis 
 Gardiner, localité du Maine ;
 Gardiner, localité du Montana ;
 Gardiner, localité de l'État de New York ;
 Gardiner, census-designated place située dans l'État de New York ;
 Gardiner, localité de l'État de Washington ;
 West Gardiner, localité du Maine.

Divers 
 Gardiner Expressway, voie autoroutière reliant le centre-ville de Toronto
 Barrage Gardiner, barrage en Saskatchewan au Canada
 Musée Gardiner, musée consacré à la céramique à Toronto
 Regina Gardiner Park, circonscription provinciale de la Saskatchewan